Ян Островский:

 Островский, Ян (род. 1947) — деятель культуры Польши, историк.
 Островский, Ян (1811—1872) — польский и белорусский скульптор, воспитанник Виленского университета.
 Островский, Ян (род. 1999) — люксембургский футболист.